

Arquitetura 
 Tambo: lugares construídos pelos incas ou quéchuas para parada ou descanso em suas viagens. Invariavelmente, localizavam-se a uma distância aproximada de 20 quilômetros um do outro, em locais onde se encontrava alguma água. Feitos em pedra, cada tambo era formado por salas para armazenagem de alimentos, aposentos etc. Famosos tambos: Ollantaytambo e Tambomachay, próximos a Cusco, no Peru.
 casa de campo

Toponímia

Peru 
 Rio Tambo
 Tambo (distrito de Huaytará), no Peru
 Tambo (distrito), na região peruana de Ayacucho
 Río Tambo (distrito), no Peru
 El Tambo (distrito), no Peru
 Tambo Grande (distrito), no Peru
 Tambo de Mora (distrito), no Peru

Colômbia 
 El Tambo (Nariño), município da Colômbia
 El Tambo (Cauca), município da Colômbia

Equador 
 El Tambo (cantão), no Equador

Angola 
 Torre do Tambo, localidade angolana

Antropônimo 
 Oliver Tambo, político da África do Sul
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas